Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Limburg.

Beek

Beesel

Bergen

Brunssum

Echt-Susteren

Eijsden

Gennep

Gulpen-Wittem

Heerlen

Horst aan de Maas

Kerkrade

Landgraaf

Leudal

Maasgouw

Maastricht

Margraten

Meerssen

Mook en Middelaar

Nederweert

Nuth

Onderbanken

Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Schinnen

Simpelveld

Sittard-Geleen

Stein

Vaals

Valkenburg a/d Geul

Venlo

Venray

Voerendaal

Weert

Politiek in Limburg (Nederland)
Limburg